Ciudad Deportiva, complesso sportivo di Madrid, in Spagna
Ciudad Deportiva, complesso sportivo di Nuevo Laredo, in Messico
Ciudad Deportiva, complesso sportivo di Mexicali, in Messico